Die Klass A 1953 war die 15. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 19. April und endete am 7. September 1953.

Titelverteidiger Spartak Moskau gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Dinamo Tiflis zum fünften Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft. Die Auswahl aus Kalinin in der vorigen Saison Sechster, zog nach sechs Spieltagen zurück.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || LTU

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1953 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1953 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1953
1953